Дмитрехово — название населённых пунктов:

Россия 
 Дмитрехово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Дмитрехово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.